У́лица Ки́рова — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Сергея Мироновича Кирова.

В Российской Федерации на октябрь 2017 года насчитывалось 2958 улиц, названных в честь Сергея Мироновича Кирова.

Россия 
 Улица Кирова — улица в Абакане.
 Улица Кирова — улица в Арзамасе.
 Улица Кирова — улица в Астрахани.
 Улица Кирова — улица в Барнауле.
 Улица Кирова — улица во Владивостоке.
 Улица Кирова — улица во Владикавказе.
 Улица Кирова — улица во Владимире.
 Улица Кирова — улица в Волгограде.
 Улица Кирова — улица в Вологде.
 Улица Кирова — улица в Воронеже.
 Улица Кирова — улица в Домодедове.
 Улица Кирова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Кирова — улица в Ижевске.
 Улица Кирова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Кирова — улица в Калининграде.
 Улица Кирова — улица в Калуге.
 Улица Кирова — улица в Кемерове.
 Улица Кирова — улица в Кирове.
 Улица Кирова — улица в Королёве.
 Улица Кирова — улица в Краснодаре.
 Улица Кирова — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Кирова — улица в Кургане.
 В Липецке:
 Улица Кирова.
 Улица Кирова (Ссёлки).
 В Москве:
 Улица Кирова — улица в дачном посёлке Кокошкино.
 Улица Кирова — улица в Щербинке.
 Улица Кирова — улица в Нальчике.
 Улица Кирова — улица в Новокузнецке.
 Улица Кирова — улица в Новосибирске.
 Улица Кирова — улица в Омске.
 Улица Кирова — улица в Оренбурге.
 Улица Кирова — улица в Пензе.
 Улица Кирова — улица в Петрозаводске.
 Улица Кирова — улица в Подольске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Кирова — улица в историческом районе Володарский;
 Улица Кирова — улица в историческом районе Горелово.
 Улица Кирова — улица в посёлке Левашово.
 Улица Кирова — улица в Саранске.
 Улица Кирова — улица в Смоленске.
 Улица Кирова — улица в Сочи.
 Улица Кирова — улица в Туле.
 Улица Кирова — улица в Тюмени.
 Улица Кирова — улица в Улан-Удэ.
 Улица Кирова — улица в Ульяновске.
 Улица Кирова — улица в Уфе.
 Улица Кирова — улица в Хабаровске.
 Улица Кирова — улица в Челябинске.
 Улица Кирова — улица в Элисте.
 Улица Кирова — улица в Ярославле.
 Улица Кирова — улица в Якутске.
 Улица Кирова — улица в Яранске.
 Улица Кирова — прежнее (в 1935 году) название Кировградской улицы в Екатеринбурге.
 Улица Кирова — прежнее название Московской улицы в Казани.
 Улица Кирова — прежнее (до 1964 года) название Локомотивной улицы в Липецке.
 Улица Кирова — прежнее (до 1974 г.) название улицы Комарова в Махачкале.
 Улица Кирова — прежнее (в 1935—1990 годах) название Мясницкой улицы в Москве.
 Улица Кирова — прежнее название Михайловской улицы в Новочеркасске.
 Улица Кирова — прежнее название Пермской улицы в Перми.
 Улица Кирова — прежнее (до 1957 г.) название 1-й Смоленской улицы в Ярославле.

Украина 
 Улица Кирова — улица в Донецке.
 Улица Кирова — прежнее название Батожской улицы в Виннице.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Олеся Гончара в Днепре.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Академика Амосова в Запорожье.
 Улица Кирова — прежнее название Михайловской улицы в Кропивницком.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Героев Украины в Мелитополе.
 Улица Кирова — прежнее название Троицкой улицы в Николаеве.
 Улица Кирова — прежнее название Базарной улицы в Одессе.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Герасима Кондратьева в Сумах.
 Улица Кирова — прежнее название Владимирской улицы в Хмельницком.
 Улица Кирова — прежнее название Литовской улицы в Чернигове.

Крым 
 Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Улица Кирова — улица в Феодосии.
 Улица Кирова — улица в Ялте.

Белоруссия 
 Улица Кирова — улица в Бресте.
 Улица Кирова — улица в Витебске.
 Улица Кирова — улица в Гомеле.
 Улица Кирова — улица в Минске.
 Улица Кирова — улица в Могилёве.
 Улица Кирова — улица в Гродно.
  — улица в Новополоцке.

Казахстан 
 Улица Кирова — прежнее название улицы Есет батыра в Актобе.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Богенбай батыра в Алма-Ате.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Ерубаева в Караганде.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Каирбекова в Костанае.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Е. Бекмаханова в Павлодаре.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Ж. Чайжунусова в Семее.
 Улица Кирова — прежнее название улицы И. Джансугурова в Талдыкоргане.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Александра Карева в Уральске.
 Улица Кирова — прежнее название улицы Антона Чехова в Усть-Каменогорске.

Армения 
 Улица Кирова — прежнее название улицы Корюна в Ереване.

См. также 
 Кировка (улица)

Примечания